Оле́г Анато́льевич Кулико́в (родился 28 января 1946 в Москве) — депутат Государственной думы России четвёртого, пятого и шестого созывов. Секретарь ЦК КПРФ в 2000-2008 гг., член Президиума ЦК КПРФ в 2004-2008 гг.

Биография 
Окончил географический факультет Московского государственного университета (МГУ; 1970, с отличием), аспирантуру МГУ. Кандидат географических наук (1974).

В 1970—1974 — аспирант, младший научный сотрудник географического факультета МГУ. В 1974—1975 — старший геолог Московской геолого-гидрогеологической экспедиции. В 1975—2005 — старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ. Автор более 150 научных работ по географии, геохронологии и палеогеографии. Соавтор методики датирования горных пород — РТЛ геохронологии. Участник многочисленных экспедиций по СССР и России.

С 1981 — член КПСС. Избирался секретарём парткома географического факультета МГУ, членом парткома МГУ (секретарём парткома был Иван Мельников), членом Ленинского райкома КПСС (1989—1991). После запрета КПРФ в 1991 участвовал в воссоздании коммунистической организации в МГУ (вместе с Мельниковым). Входил в состав городской думы Русского национального собора (1993—1994). С апреля 1997 — член Центрального комитета (ЦК) КПРФ. С 3 декабря 2000 года по 30 ноября 2008 года — секретарь ЦК КПРФ по информационно-аналитической работе. С 3 июля 2004 года по 30 ноября 2008 года — член Президиума ЦК КПРФ и секретарь ЦК КПРФ по информационно-аналитической работе и проведению выборных кампаний.

С 16 июня 2006 — депутат Государственной думы четвёртого созыва (избран по списку КПРФ, № 2 в Северной региональной группе, получил мандат взамен выбывшего депутата — скончавшегося 29 мая 2006 года Владимира Александровича Казаковцева), член фракции КПРФ и Комитета по труду и социальной политике. С 2007 по 2011 — депутат Государственной думы пятого созыва (избран по списку КПРФ, № 1 по Пермскому краю), член фракции КПРФ, член Комитета Государственной Думы по охране здоровья.

С 2011 по 2016 — депутат Государственной думы шестого созыва, член фракции КПРФ, заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья.

Награды 
 Благодарность Президента Российской Федерации (12 июня 2013 года) — за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность

Семья 
Женат, имеет сына.

Примечания

Ссылки 
 Информация на сайте Государственной думы
 Биография на сайте КПРФ

Члены КПРФ
Выпускники географического факультета МГУ
Преподаватели МГУ
Депутаты Государственной думы Российской Федерации V созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва